Rick Mears (Wichita (Kansas), 3 december 1951) is een voormalig Amerikaans autocoureur. Hij is viervoudig winnaar van de Indianapolis 500.

Carrière
Mears begon in 1976 in de hoogste klasse van het Amerikaanse openwheelracing, dat toen door de United States Automobile Club werd georganiseerd. In 1978 won hij zijn eerste race op het circuit van Milwaukee en later dat jaar won hij nog twee races en werd daarmee negende in het kampioenschap.

In 1979 werd het eerste Champ Car kampioenschap gereden, dat hij meteen won. Ook in 1981 en 1982 won hij het kampioenschap. Hij blijft tot 1992 Champ Car rijden, wint in totaal 29 races (inclusief de 3 overwinningen uit 1978) en stond 40 keer op de pole position.

Mears is samen met A.J. Foyt,Al Unser Sr. en Helio Castroneves recordhouder op het Indianapolis Motor Speedway circuit met vier overwinningen. Hij won de Indianapolis 500 in 1979, 1984, 1988 en 1991. Hij stond zes keer op de pole position, tijdens de races van 1979, 1982, 1986, 1988, 1989 en 1991, wat een absoluut record is.

Tijdens de trainingen voor de race in Montreal in 1984 was hij betrokken bij een zwaar ongeluk waarbij zijn beide voeten verpletterd werden. Er werd gevreesd dat hij nooit meer zou kunnen racen maar een jaar later kwam hij met succes terug. Na zijn actieve loopbaan als coureur werd hij adviseur voor het Penske Racing team, waar hij zelf heel zijn Champ Car loopbaan voor reed. Hij werd er ook coach voor de jonge coureurs van het team.

Resultaten
Champ Car resultaten (aantal gereden races, aantal maal in de top 5 van een race, eindpositie kampioenschap en punten)

Indianapolis 500

Referenties

Amerikaans autocoureur